Ірменгарда (; бл. 1250 — 1283) — герцогиня Лімбурга в 1279—1283 роках.

Донька герцога Валерана III і Юдит Клевської. 1276 року вийшла заміж за графа Райнальда I, графа Гельдерну і Цютфену. 1279 року спадкувала володіння батька, оскільки ще 1225 року її стрийко Адольф V, граф бергу, відмовився прав на спадок. Правила разом зі своїм чоловіком Райнальдом I. Разом з чоловіком підтвердила привілеї міста Дуйсбурга.

12 червня 1282 року Ірменгарда і Райнальд I отримали інвеституру на герцогство від імператора. Раптово померла влітку 1283 року бездітною. За підтримки імператора Рудольфа I Габсбурга володіння Ірменгарди дісталися її чоловікові, проте претензії на герцогство мали й інші претенденти, внаслідок чого почалася війна за Лімбурзький спадок.

Примітки

Джерела 
 Jansen, H.P.H., Lexicon Geschiedenis der Lage Landen. Het Spectrum, Utrecht (1971), «Gelre 1305—1419», blz 56. ISBN 90-274-1268-5.
 von Ledebur, Leopold, Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preussischen Staates. Mittler, Berlijn (1831), «Vierter Band», blz 119.

герцоги Лімбурга
Лімбурзький дім